Carl Philipp Emanuel Bachs verk förtecknades för första gången av Alfred Wotquenne år 1905. En uppdaterad förteckning publicerades sedan av Eugene Helm 1989. Deras verkförteckningar är på väg att ersättas av den verkkatalog av Wolfram Ensslin, Uwe Wolf m.fl, som ingår i serien "Bach-Repertoire". Av denna, moderna, verkförteckning har hittills (2022) endast delen med vokalmusik utkommit. Därför lämnas delen med instrumentalverken i princip oförändrad jämfört med Wikipedias tidigare version av verklistan, dock har en del kosmetiska ändringar samt rättningar av uppenbara fel gjorts. Uppdateringen av instrumentalverken får anstå tills denna volym av den nya verkförteckningen publicerats.

Beträffande C.P.E.Bachs vokalmusik bör det kanske påpekas, att denne lånade musik flitigt både av sig själv och av andra, särskilt gäller detta kyrkomusiken. Det finns betydligt fler dylika lån än vad som anges i listan, den intresserade hänvisas till den tryckta verkförteckningen för detaljer.

I verklistan används förkortningarna Wq för Wotquennes förteckning, H för Helm och BR-CPEB för den nya verkkatalogen.

Klavermusik

Autentiska klaververk
H 1:1. Marsch D-dur
H 1:2. Polonäs g-moll
H 1:3. Marsch G-dur
H 1:4. Polonäs g-moll
H 1.5. Menuett C-dur (Wq 111)
H 2. Sonat B♭-dur (Wq 62: 1)
H 3. Sonat F-dur (Wq 65: 1)
H 4. Sonat a-moll (Wq 65: 2)
H 5. Sonat d-moll (Wq 65: 3)
H 6. Sonatina e-moll (Wq 65: 4)
H 7. Sonatina F-dur (Wq 64:1)
H 8. Sonatina G-dur (Wq 64:2)
H 9. Sonatina a-moll (Wq 64:3)
H 10. Sonatina e-moll (Wq 64:4)
H 11. Sonatina D-dur (Wq 64:5)
H 12. Sonatina c-moll (Wq 64:6)
H 13. Sonat e-moll (Wq 65: 5)
H 14. Variationer G-dur (Wq 118: 7)
H 15. Sonat G-dur (Wq 65: 6)
H 16. Sonat Ess-dur (Wq 65: 7)
H 17. Sonat C-dur (Wq 65: 8)
H 18. Sonat B♭-dur (Wq 65: 9)
H 19. Sonat A-dur (Wq 65:10)
H 20. Sonat G-dur (Wq 62: 2)
H 21. Sonat g-moll (Wq 65:11)
H 22. Sonatina D-dur (Wq 62: 3)
H 23. Sonatina G-dur (Wq 65:12)
H 24. Sonat F-dur (Wq 48:1)
H 25. Sonat B♭-dur (Wq 48:2)
H 26. Sonat E-dur (Wq 48:3)
H 27. Sonat c-moll (Wq 48:4)
H 28. Sonat C-dur (Wq 48:5)
H 29. Sonat A-dur (Wq 48:6)
H 30. Sonat a-moll (Wq 49:1)
H 31. Sonat Ass-dur (Wq 49:2)
H 32. Sonat B♭-dur (Wq 49:4)
H 32.5. Sonat h-moll (Wq 65:13)
H 33. Sonat e-moll (Wq 49:3)
H 34. Sonat Ess-dur (Wq 49:5)
H 36. Sonat h-moll (Wq 49:6)
H 37. Sonat fiss-moll (Wq 52:4)
H 38. Sonat d-moll (Wq 62: 4)
H 39. Sonat E-dur (Wq 62: 5)
H 40. Sonat f-moll (Wq 62: 6)
H 41. Sonat C-dur (Wq 62: 7)
H 42. Sonat D-dur (Wq 65:14)
H 43. Sonat G-dur (Wq 65:15)
H 44. Menuett G-dur (Wq 118: 3)
H 45. Symfoni G-dur (Wq 122:1) (pianoversion av Wq 173)
H 46. Sonat C-dur (Wq 65:16)
H 47. Sonat g-moll (Wq 65:17)
H 48. Sonat F-dur (Wq 65:18)
H 49. Sonat F-dur (Wq 65:19)
H 50. Sonat Ess-dur (Wq 52:1)
H 51. Sonat B♭-dur (Wq 65:20, 266, 268)
H 52. Sonat F-dur (Wq 65:21)
H 53. Sonat d-moll (Wq 69)
H 54. Arioso con variazioni F-dur (Wq 118: 4)
H 55. Sonat F-dur (Wq 62: 8)
H 56. Sonat G-dur (Wq 65:22)
H 57. Sonat d-moll (Wq 65:23)
H 58. Sonat F-dur (Wq 62: 9)
H 59. Sonat C-dur (Wq 62:10)
H 60. Sonat d-moll (Wq 65:24)
H 61. Sonat a-moll (Wq 65:25)
H 62. Sonat G-dur (Wq 51:6)
H 63. Sonat G-dur (Wq 62:11)
H 64. Sonat G-dur (Wq 65:26)
H 65. Allegretto con variazioni C-dur (Wq 118: 5)
H 66. Sonat e-moll (Wq 62:12)
H 67. Sonat D-dur (Wq 62:13)
H 68. Sonat g-moll (Wq 65:27)
H 69. 24 variationer över "Ich schlief, da träumte mir" (Wq 118: 1)
H 70. Sonat C-dur (Wq 63:1)
H 71. Sonat d-moll (Wq 63:2)
H 72. Sonat A-dur (Wq 63:3)
H 73. Sonat h-moll (Wq 63:4)
H 74. Sonat Ess-dur (Wq 63:5)
H 75. Sonat f-moll (Wq 63:6)
H 76. Duo contrapunct. ad 8, 11 och 12 (Wq 119:1)
H 77. Sonat G-dur (Wq 62:14)
H 78. Sonat Ess-dur (Wq 65:28)
H 79. La Borchward G-dur (Wq 117:17)
H 80. La Pott C-dur (Wq 117:18)
H 81. La Boehmer D-dur (Wq 117:26)
H 82. La Gause F-dur (Wq 117:37)
H 83. Sonat E-dur (Wq 65:29)
H 84. Orgelsonat F-dur (Wq 70:3)
H 85. Orgelsonat a-moll (Wq 70:4)
H 86. Orgelsonat D-dur (Wq 70:5)
H 87. Orgelsonat g-moll (Wq 70:6)
H 88. Fuga för orgel g-moll (Wq 112:19, 119:5)
H 89. La Gleim a-moll (Wq 117:19)
H 90. La Bergius B♭-dur (Wq 117:20)
H 91. La Prinzette F-dur (Wq 117:21)
H 92. L'Hermann g-moll (Wq 117:23)
H 93. La Buchholz d-moll (Wq 117:24)
H 94. La Stahl d-moll (Wq 117:25)
H 95. L'Aly Rupalich C-dur (Wq 117:27)
H 96. La Philippine A-dur (Wq 117:34)
H 97. La Gabriel C-dur (Wq 117:35)
H 98. La Caroline a-moll (Wq 117:39)
H 99. Fuga för orgel d-moll (Wq 119:2)
H 100. Fuga för orgel F-dur (Wq 119:3)
H 101. Fuga för orgel A-dur (Wq 119:4)
H 102. Fuga för orgel Ess-dur (Wq 119:6)
H 103. Fantasi och fuga för orgel c-moll (Wq 119:7)
H 104. Symfoni F-dur (Wq 122:2) (pianoversion av Wq 175)
H 105. Sonat d-moll (Wq 62:15)
H 106. Sonat e-moll (Wq 65:30)
H 107. Preludium för orgel D-dur (Wq 70:7)
H 108. Andantino F-dur (Wq 116:18)
H 109. La Complaisante B♭-dur (Wq 117:28)
H 110. Les Langueurs tendres c-moll (Wq 117:30)
H 111. L'Irrésoluë G-dur (Wq 117:31)
H 112. La Journalière c-moll (Wq 117:32)
H 113. La Capricieuse e-moll (Wq 117:33)
H 114. La Louise D-dur (Wq 117:36)
H 115. Symfoni e-moll (Wq 122:3) (pianoversion av Wq 178)
H 116. Sonat B♭-dur (Wq 62:16)
H 117. Sonat E-dur (Wq 62:17)
H 118. Sonat g-moll (Wq 62:18)
H 119. Sonat G-dur (Wq 62:19)
H 120. Sonat C-dur (Wq 62:20)
H 121. Sonat c-moll (Wq 65:31, 266)
H 122. L'Auguste F-dur (Wq 117:22)
H 123. La Xénophon et la Sybille Ciss-dur/ciss moll (Wq 117:29)
H 124. L'Ernestine D-dur (Wq 117:38)
H 125. La Sophie B♭-dur (Wq 117:40)
H 126. Sonat B♭-dur (Wq 50:5)
H 127. Sonat c-moll (Wq 51:3)
H 128. Sonat d-moll (Wq 51:4)
H 129. Sonat e-moll (Wq 52:6)
H 130. Sonat F-dur (Wq 55:2)
H 131. Sonat a-moll (Wq 62:21)
H 132. Sonat h-moll (Wq 62:22)
H 133. Orgelsonat A-dur (Wq 70:1)
H 134. Orgelsonat B♭-dur (Wq 70:2)
H 135. Sonat A-dur (Wq 65:32)
H 136. Sonat F-dur (Wq 50:1)
H 137. Sonat G-dur (Wq 50:2)
H 138. Sonat a-moll (Wq 50:3)
H 139. Sonat d-moll (Wq 50:4)
H 140. Sonat B♭-dur (Wq 50:6)
H 141. Sonat F-dur (Wq 51:5)
H 142. Sonat d-moll (Wq 52:2)
H 143. Sonat a-moll (Wq 65:33)
H 144. Fantasi D-dur (Wq 112: 2, 117:8)
H 145. Solfeggio G-dur (Wq 112: 4, 117:5)
H 146. Fantasi B♭-dur (Wq 112: 8, 117:9)
H 147. Solfeggio C-dur (Wq 112:10, 117:6)
H 148. Fantasi F-dur (Wq 112:15, 117:10)
H 149. Solfeggio G-dur (Wq 112:18, 117:7)
H 150. Sonat C-dur (Wq 51:1)
H 151. Sonat B♭-dur (Wq 51:2)
H 152. Sonat B♭-dur (Wq 65:34)
H 153. Allegro C-dur (Wq 116:21)
H 154. Polonäs g-moll (Wq 116:22)
H 155. Variationer A-dur (Wq 118: 2)
H 156. Sonat C-dur (Wq 65:35)
H 157. Sonat C-dur (Wq 65:36)
H 158. Sonat g-moll (Wq 52:3)
H 159. Menuett C-dur (Wq 116:15)
H 160. Fantasi D-dur (Wq 117:14)
H 161. Sonat E-dur (Wq 52:5)
H 162. Sonat C-dur (Wq 53:1)
H 163. Sonat C-dur (Wq 53:5)
H 164. Varianter och utsirningar till sonater (Wq 68)
H 165. Menuett D-dur (Wq 112: 3, 116:9)
H 166. Alla polacca a-moll (Wq 112: 5, 116:10)
H 167. Menuett D-dur (Wq 112: 9, 116:11)
H 168. Alla polacca g-moll (Wq 112:11, 116:12)
H 169. Menuett A-dur (Wq 112:16, 116:13)
H 170. Alla polacca D-dur (Wq 112:17, 116:14)
H 171. Menuett Ess-dur (Wq 116: 1)
H 172. Polonäs Ess-dur (Wq 116: 2)
H 173. Sonat f-moll (Wq 57:6)
H 174. Sonat A-dur (Wq 65:37)
H 175. Sonat B♭-dur (Wq 65:38)
H 176. Sonat e-moll (Wq 65:39)
H 177. Sonat D-dur (Wq 65:40)
H 178. Sonat C-dur (Wq 65:41)
H 179. Sonat d-moll (Wq 112:7)
H 180. Sonat B♭-dur (Wq 53:2)
H 181. Sonat a-moll (Wq 53:3)
H 182. Sonat h-moll (Wq 53:4)
H 183. Sonat F-dur (Wq 53:6)
H 184. Sonat d-moll (Wq 54:3)
H 185. Sonat D-dur (Wq 54:5)
H 186. Sonat A-dur (Wq 55:4)
H 187. Sonat G-dur (Wq 55:6)
H 188. Sonat e-moll (Wq 58:4)
H 189. Sonat Ess-dur (Wq 65:42)
H 190. Konsert för cembalo solo C-dur (Wq 112: 1)
H 191. Symfoni G-dur (Wq 112:13, 122:4) (pianoversion av Wq 180)
H 192. Sonat A-dur (Wq 65:43)
H 193. Allegro G-dur (Wq 113: 1)
H 194. Arioso C-dur (Wq 113: 2)
H 195. Fantasi d-moll (Wq 113: 3)
H 196. Menuett F-dur (Wq 113: 4)
H 197. Alla polacca a-moll (Wq 113: 5)
H 198. Allegretto D-dur (Wq 113: 6)
H 199. Alla polacca h-moll (Wq 113: 7)
H 200. Allegretto A-dur (Wq 113: 8)
H 201. Andante e sostenuto g-moll (Wq 113: 9)
H 202. Presto B♭-dur (Wq 113:10)
H 203. Allegro d-moll (Wq 113:11)
H 204. Sonat F-dur (Wq 54:1)
H 205. Sonat C-dur (Wq 54:2)
H 206. Sonat B♭-dur (Wq 54:4)
H 207. Sonat A-dur (Wq 54:6)
H 208. Sonat d-moll (Wq 57:4)
H 209. Sonat c-moll (Wq 60)
H 210. Sonat F-dur (Wq 62:23)
H 211. Sonat C-dur (Wq 65:44)
H 212. Sonat B♭-dur (Wq 65:45)
H 213. Sonat A-dur (Wq 65:46)
H 214. Menuett D-dur (Wq 116: 3)
H 215. Alla polacca C-dur (Wq 116: 4)
H 216. Menuett C-dur (Wq 116: 5)
H 217. Alla polacca D-dur (Wq 116: 6)
H 218. Menuett F-dur (Wq 116: 7)
H 219. Alla polacca G-dur (Wq 116: 8)
H 220. Solfeggio c-moll (Wq 117: 2)
H 221. Solfeggio Ess-dur (Wq 117: 3)
H 222. Solfeggio A-dur (Wq 117: 4)
H 223. Fantasi G-dur (Wq 117:11)
H 224. Fantasi d-moll (Wq 117:12)
H 225. Fantasi g-moll (Wq 117:13)
H 226. Romans G-dur (Wq 118: 6)
H 227. Symfoni F-dur (Wq 122:5) (pianoversion av Wq 181)
H 228. Allegro di molto F-dur (Wq 114: 1)
H 229. Andante e grazioso g-moll (Wq 114: 2)
H 230. Presto c-moll (Wq 114: 3)
H 231. Menuett G-dur (Wq 114: 4)
H 232. Alla polacca D-dur (Wq 114: 5)
H 233. Alla polacca Ess-dur (Wq 114: 6)
H 234. Fantasi d-moll (Wq 114: 7, 117:16)
H 235. Allegro E-dur (Wq 114: 8)
H 236. Allegretto A-dur (Wq 114: 9)
H 237. Andante C-dur (Wq 114:10)
H 238. Poco allegro e-moll (Wq 114:11)
H 239. Polonäs G-dur
H 240. Sonat F-dur (Wq 62:24)
H 241. Klaverstycke för en hand A-dur (Wq 117:1)
H 242. Konsert för cembalo solo F dur (Wq 42)
H 243. Sonat F-dur (Wq 55:5)
H 244. Sonat C-dur (Wq 55:1)
H 245. Sonat h-moll (Wq 55:3)
H 246. Sonat G-dur (Wq 56:2)
H 247. Sonat a-moll (Wq 57:2)
H 248. Sonat a-moll (Wq 65:47)
H 249. Klaverstycke C-dur (Wq 116:23)
H 250. Klaverstycke F-dur (Wq 116:24)
H 251. Klaverstycke D-dur (Wq 116:25)
H 252. Klaverstycke G-dur (Wq 116:26)
H 253. Klaverstycke B♭-dur (Wq 116:27)
H 254. Klaverstycke D-dur (Wq 116:28)
H 255. Allegro D-dur
H 256. Allegro F-dur
H 257. Allegretto D-dur
H 258. Menuett F-dur
H 259. Variationen mit veränderten Reprisen C-dur (Wq 118:10)
H 260. Rondo C-dur (Wq 56:1)
H 261. Rondo D-dur (Wq 56:3)
H 262. Rondo a-moll (Wq 56:5)
H 263. 12 Variationen über die Folie d'Espagne (Wq 118: 9)
H 264. 75 kadenser för konserter (Wq 120)
H 265. Rondo E-dur (Wq 57:1)
H 266. Rondo F-dur (Wq 57:5)
H 267. Rondo B♭-dur (Wq 58:5)
H 268. Rondo G-dur (Wq 59:2)
H 269. Sonat F-dur (Wq 56:4)
H 270. Sonat A-dur (Wq 56:6)
H 271. Rondo G-dur (Wq 57:3)
H 272. Rondo e-moll (Wq 66)
H 273. Sonat G-dur (Wq 58:2)
H 274. Rondo E-dur (Wq 58:3)
H 275. Canzonetta der Herzogin von Gotha med variationer F-dur (Wq 118: 8)
H 276. Rondo A-dur (Wq 58:1)
H 277. Fantasi Ess-dur (Wq 58:6)
H 278. Fantasi A-dur (Wq 58:7)
H 279. Fantasi F-dur (Wq 59:5)
H 280. Sonat G-dur (Wq 65:48)
H 281. Sonat e-moll (Wq 59:1)
H 282. Sonat B♭-dur (Wq 59:3)
H 283. Rondo c-moll (Wq 59:4)
H 284. Fantasi C-dur (Wq 59:6)
H 285. Fughetta över "C-F-E-B-A-C-H" F-dur
H 286. Sonat D-dur (Wq 61:2)
H 287. Sonat e-moll (Wq 61:5)
H 288. Rondo Ess-dur (Wq 61:1)
H 289. Fantasi B♭-dur (Wq 61:3)
H 290. Rondo d-moll (Wq 61:4)
H 291. Fantasi C-dur (Wq 61:6)
H 292. Sonatina G-dur (Wq 63:7)
H 293. Sonatina E-dur (Wq 63:8)
H 294. Sonatina D-dur (Wq 63:9)
H 295. Sonatina B♭-dur (Wq 63:10)
H 296. Sonatina F-dur (Wq 63:11)
H 297. Sonatina d-moll (Wq 63:12)
H 298. Sonat Ess-dur (Wq 65:49)
H 299. Sonat G-dur (Wq 65:50)
H 300. Fantasi fiss-moll (Wq 67)
H 301. Allegretto F-dur (Wq 116:19)
H 302. Allegro D-dur (Wq 116:20)
H 303. Menuett G-dur (Wq 116:29)
H 304. Menuett G-dur (Wq 116:30)
H 305. Menuett G-dur (Wq 116:31)
H 306. Menuett F-dur (Wq 116:32)
H 307. Menuett D-dur (Wq 116:33)
H 308. Polonäs A-dur (Wq 116:34)
H 309. Menuett D-dur (Wq 116:35)
H 310. Allegro di molto A-dur (Wq 116:36)
H 311. Allegro E-dur (Wq 116:37)
H 312. Allegro B♭-dur (Wq 116:38)
H 313. Presto a-moll (Wq 116:39)
H 314. Menuett D-dur (Wq 116:40)
H 315. Polonäs F-dur (Wq 116:41)
H 316. Polonäs A-dur (Wq 116:42)
H 317. Polonäs B♭-dur (Wq 116:43)
H 318. Polonäs Ess-dur (Wq 116:44)
H 319. Marsch F-dur (Wq 116:45)
H 320. Marsch D-dur (Wq 116:46)
H 321. Menuett C-dur (Wq 116:47)
H 322. Menuett G-dur (Wq 116:48)
H 323. Polonäs D-dur (Wq 116:49)
H 324. Langsam und traurig a-moll (Wq 116:50)
H 325. Allegro C-dur (Wq 116:51)
H 326. Allegro ma non troppo Ess-dur (Wq 116:52)
H 327. Allegro C-dur (Wq 116:53)
H 328. Allegro G-dur (Wq 116:54)
H 329. Allegro Ess-dur (Wq 116:55)
H 330. Allegro D-dur (Wq 116:56)
H 331. Allegretto grazioso C-dur (Wq 116:57)
H 332. Sonat D-dur
H 333. La Juliane F-dur
H 334. Variationer C-dur
H 335. Adagio för orgel d-moll
H 336. 5 koraler
H 337. Koral F-dur
H –. Svit Ess-dur
H –. Svit G-dur
H –. Danssatser Ess-dur
H –. Danssatser G-dur

Eventuellt autentiska klaververk
H 338. 2 Allegron A-dur och G-dur
H 339. Sonat e moll
H 340. Polonäs G-dur
H 341. Sonat C-dur
H 342. Sonat c-moll
H 343. Sonat D-dur
H 344. Sonat Ess-dur
H 345. Solo F-dur
H 346. Sonat c-moll
H 347. Sonat B dur
H 348. Fantasia Ess-dur
H 349. Fantasia d-moll
H 350. Fuga för orgel c-moll
H 351. Variationer A-dur
H 352. Adagio för orgel d-moll
H 353. Polonäs D-dur
H 354. Polonäs D-dur
H 355. Polonäs A-dur
H 356. Larghetto G-dur
H 357. Koralförspel G-dur

Tvivelaktiga klaververk
H 358. Sonat B♭-dur
H 359. Sonat D-dur
H 360. Fuga B♭-dur
H 361. "A favourite overture" D-dur. (Pianoarrangemang av en ouvertyr av Johann Christian Bach)
H 362. Sonat C-dur
H 363. Sonat e-moll
H 364. Sonat F-dur
H 365. Sonat G-dur
H 366. Sonat G-dur
H 367. Sonat B♭-dur
H 368. Sonat F-dur
H 369. Sonat
H 370. Svit B♭-dur
H 371. Arrangemang av en symfoni B♭-dur av Carl Heinrich Graun
H 371.7. Arietta con variationes [sic] D-dur
H 371.8. Fantasi e-moll
H 371.9. Sonat di Preludio e Fuga F-dur (av Johann Christian Bach?)
H 372. Fuga d-moll
H 373. Fuga d-moll (=BWV Anh. 108). Troligen av Georg Andreas Sorge)
H 373.5. 3 Fughettor d-moll, d-moll, D-dur (=BWV Anh. 100, 98, 96)
H 374. La Walhauer A-dur
H 375. Menuett med variationer Ess dur
H 375.5. Menuett med variationer F-dur
H –. Allegro G-dur
H –. Symfoni D dur (pianoversion av Wq 176)
H –. Symfoni C dur (pianoversion av Wq 174)
H –. Symfoni Ess dur (pianoversion av Wq 179)
H –. Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ (bearbetning av BWV 639)

Ej autentiska klaververk
H 376. Ach Gott und Herr
H 377. Sonat a-moll
H 378. 6 Sonater B♭-dur, G-dur, d-moll, F-dur, B♭-dur, D-dur
H 379. Sonat F-dur
H 380. Polonäs Ess-dur (av W.F.Bach)
H 381. Sonat C-dur
H 382. 2 Sonater E-dur och c-moll (av Johann Christian Bach)
H 383. Sonat A-dur
H 384. Sonat (av Johann Christian Bach)
H 385. 2 Sonater B♭-dur och D-dur (av Daniele Turck)
H 386. Sonat "La bataille de Bergen" C-dur
H 387. Sonat a-moll (av J.C.Bach)
H 388. Fuga C-dur (=BWV Anh. 90)
H 389. Fuga c-moll (=BWV 575)
H 389.5. Preludium och fuga B♭dur (=BWV Anh. 88)
H 389.6. 2 Fugateman över "B-A-C-H"
H 390. Partita C-dur
H 390.5. Giga B♭-dur
H 391. Andante och allegro G-dur/D-dur
H 392. Le travagant G-dur
H 392.1. Le caressant - Le contente a-moll
H 392.2. Le petit maître F-dur (d-moll?)
H 392.3. Le flegmatique en colère g-moll
H 392.4. Le moribant d-moll (F-dur?)
H 392.5. Il est vive D-dur
H 393. Koralförspel "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'" G-dur
H 394. Koralförspel "Vater unser im Himmelreich" d-moll (av Georg Andreas Sorge)
H 395. Gigue med variationer F-dur
H 396. Alla pollacca med variationer G-dur
H 397. Menuett D-dur
H 398. Menuett d-moll
H 399. Tempo di Menuetto A-dur
H 400. Klaverstycke A-dur
H 401. Klaverstycke a-moll
H 402. Variationer a-moll (brottstycke)

Konserter och sonatiner

Autentiska verk
H 403. Klaverkonsert a-moll (Wq 1)
H 404. Klaverkonsert Ess-dur (Wq 2)
H 405. Klaverkonsert G-dur (Wq 3)
H 406. Klaverkonsert G-dur (Wq 4)
H 407. Klaverkonsert c-moll (Wq 5)
H 408. Konsert för 2 cembali F-dur (Wq 46)
H 409. Klaverkonsert g-moll (Wq 6)
H 410. Klaverkonsert A-dur (Wq 7)
H 411. Klaverkonsert A-dur (Wq 8)
H 412. Klaverkonsert G-dur (Wq 9)
H 413. Klaverkonsert B♭-dur (Wq 10)
H 414. Klaverkonsert D-dur (Wq 11)
H 415. Klaverkonsert F-dur (Wq 12)
H 416. Klaverkonsert D-dur (Wq 13)
H 417. Klaverkonsert E-dur (Wq 14)
H 418. Klaverkonsert e-moll (Wq 15)
H 419. Klaverkonsert G-dur (Wq 16)
H 420. Klaverkonsert d-moll (Wq 17)
H 421. Klaverkonsert D-dur (Wq 18)
H 422. Klaverkonsert A-dur (Wq 19)
H 423. Klaverkonsert C-dur (Wq 20)
H 424. Klaverkonsert a-moll (Wq 21)
H 425. Klaverkonsert d-moll (Wq 22)
H 427. Klaverkonsert d-moll (Wq 23)
H 428. Klaverkonsert e-moll (Wq 24)
H 429. Klaverkonsert B♭-dur (Wq 25)
H 430. Klaverkonsert a-moll (Wq 26)
H 431. Flöjtkonsert a-moll (Wq 166) (version av *H 430)
H 432. Cellokonsert a-moll (Wq 170) (version av *H 430)
H 433. Klaverkonsert D-dur (Wq 27)
H 434. Klaverkonsert B♭-dur (Wq 28)
H 435. Flöjtkonsert B♭-dur (Wq 167) (version av *H 434)
H 436. Cellokonsert B♭-dur (Wq 171) (version av *H 434)
H 437. Klaverkonsert A-dur (Wq 29)
H 438. Flöjtkonsert A-dur (Wq 168) (version av *H 437)
H 439. Cellokonsert A-dur (Wq 172) (version av *H 437)
H 440. Klaverkonsert h-moll (Wq 30)
H 441. Klaverkonsert c-moll (Wq 31)
H 442. Klaverkonsert g-moll (Wq 32)
H 443. Klaverkonsert F-dur (Wq 33)
H 444. Klaverkonsert G-dur (Wq 34)
H 445. Flöjtkonsert G-dur (Wq 169) (version av *H 444)
H 446. Klaverkonsert Ess-dur (Wq 35)
H 447. Klaverkonsert B♭-dur (Wq 36)
H 448. Klaverkonsert c-moll (Wq 37)
H 449. Sonatina (cembalokonsert) D-dur (Wq 96)
H 450. Sonatina (cembalokonsert) G-dur (Wq 97)
H 451. Sonatina (cembalokonsert) G-dur (Wq 98)
H 452. Sonatina (cembalokonsert) F-dur (Wq 99)
H 453. Sonatina (konsert fär 2 cembali) d-moll (Wq 109)
H 454. Klaverkonsert F-dur (Wq 38)
H 455. Sonatina (cembalokonsert) E-dur (Wq 100)
H 456. Sonatina (cembalokonsert) (Wq 102)
H 457. Sonatina (cembalokonsert) C-dur (Wq 103)
H 458. Sonatina (cembalokonsert) C-dur (Wq 106)
H 459. Sonatina (konsert fär 2 cembali) B♭-dur (Wq 110)
H 460. Sonatina (cembalokonsert) C-dur (Wq 101)
H 461. Sonatina (cembalokonsert) d-moll (Wq 107)
H 462. Sonatina (cembalokonsert) Ess-dur (Wq 108)
H 463. Sonatina (cembalokonsert) F-dur (Wq 104)
H 464. Sonatina (cembalokonsert) Ess-dur (Wq 105)
H 465. Klaverkonsert B♭-dur (Wq 39)
H 466. Oboekonsert B♭-dur (Wq 164) (version av *H 465)
H 467. Klaverkonsert Ess-dur (Wq 40)
H 468. Oboekonsert Ess-dur (Wq 165)
H 469. Klaverkonsert Ess-dur (Wq 41)
H 470. Klaverkonsert F-dur (Wq 42) 
H 471. Klaverkonsert F-dur (Wq 43:1). Finns även i version för piano solo
H 472. Klaverkonsert D-dur (Wq 43:2). Finns även i version för piano solo
H 473. Klaverkonsert Ess-dur (Wq 43:3). Finns även i version för piano solo
H 474. Klaverkonsert c-moll (Wq 43:4). Finns även i version för piano solo
H 475. Klaverkonsert G-dur (Wq 43:5). Finns även i version för piano solo
H 476. Klaverkonsert C-dur (Wq 43:6). Finns även i version för piano solo
H 477. Klaverkonsert G-dur (Wq 44)
H 478. Klaverkonsert D-dur (Wq 45)
H 479. Konsert för cembalo och piano Ess-dur (Wq 47)

Eventuellt autentiska verk
H 480. Sonatina (cembalokonsert) i D-dur
H 480.5. Sonatina (cembalokonsert) D dur
H 481. Cembalokonsert g-moll
H 481.5. Cembalokonsert e-moll
H 482/1. Flöjtkonsert D-dur
H 482/2-11. 10 Flöjtkonserter (ej bevarade)
H 483. Klaverkonserter

Tvivelaktiga verk
H 484. Klaverkonsert d-moll (=BWV 1052a)
H 484.1. Flöjtkonsert d-moll (version av H 425)
H 484.2. Cembalokonsert f-moll (troligen av Johann Christian Bach
H 484.3. Cembalokonsert Ess-dur
H 484.4. Cembalokonsert B♭-dur
H 484.5. Cembalokonsert D-dur
H 484.6. Cembalokonsert B♭-dur
H 484.7. Cembalokonsert D-dur
H 484.8. Cembalokonsert G-dur
H 484.9. Cembalokonsert c-moll
H 485. Klaverkonsert F-dur
H 486. Klaverkonsert C-dur

Ej autentiska verk
H 487. Klaverkonsert d-moll
H 488. Klaverkonsert B♭-dur
H 489. Klaverkonsert G-dur
H 490. Klaverkonsert
H 491. Konsert för glasharmonika a-moll
H 492. Klaverkonsert C-dur
H 493. Konsert för glasharmonika C-dur
H 494. Klaverkonsert Ess dur
H 495. Klaverkonsert F-dur
H 496. Klaverkonsert B♭-dur
H 497. Konsert för violin eller viola D-dur
H 499. Klaverkonsert c-moll
H 499. Klaverkonsert h-moll
H 500. Klaverkonsert D-dur
H 501. Klaverkonsert B♭-dur

Kammarmusik med obligat cembalo

Autentiska verk
H 502. Violinsonat D-dur (Wq 71)
H 503. Violinsonat d-moll (Wq 72)
H 504. Violinsonat C-dur (Wq 73)
H 505. Flöjtsonat D-dur (Wq 83)
H 506. Flöjtsonat E-dur (Wq 84)
H 507. Violinsonat D-dur (Wq 74)
H 508. Flöjtsonat G-dur (Wq 85)
H 509. Flöjtsonat G-dur (Wq 86)
H 510. Viola da gambasonat g-moll (Wq 88)
H 511. Violinsonat F-dur (Wq 75)
H 512. Violinsonat h-moll (Wq 76)
H 513. Violinsonat B♭-dur (Wq 77)
H 514. Violinsonat c-moll (Wq 78)
H 515. Flöjtsonat C-dur (Wq 87)
H 516. Sonat för cembalo, klarinett och fagott Ess-dur (Wq 92:1)
H 517. Sonat för cembalo, klarinett och fagott Ess-dur (Wq 92:2)
H 518. Sonat för cembalo, klarinett och fagott Ess-dur (Wq 92:3)
H 519. Sonat för cembalo, klarinett och fagott B♭-dur (Wq 92:4)
H 520. Sonat för cembalo, klarinett och fagott Ess-dur (Wq 92:5)
H 521. Sonat för cembalo, klarinett och fagott B♭-dur (Wq 92:6)
H 522. Pianotrio a-moll (Wq 90:1)
H 523. Pianotrio G-dur (Wq 90:2)
H 524. Pianotrio C-dur (Wq 90:3)
H 525. Pianotrio B♭-dur (Wq 89:1)
H 526. Pianotrio C-dur (Wq 89:2)
H 527. Pianotrio A-dur (Wq 89:3)
H 528. Pianotrio Ess-dur (Wq 89:4)
H 529. Pianotrio e-moll (Wq 89:5)
H 530. Pianotrio D-dur (Wq 89:6)
H 531. Pianotrio e-moll (Wq 91:1)
H 532. Pianotrio D-dur (Wq 91:2)
H 533. Pianotrio F-dur (Wq 91:3)
H 534. Pianotrio C-dur (Wq 91:4)
H 535. Arioso med variationer för cembalo och violin A-dur (Wq 79)
H 536. Fantasi för klaver och violin fiss-moll (Wq 80)
H 537. Kvartett för klaver, flöjt, viola och bas a-moll (Wq 93)
H 538. Kvartett för klaver, flöjt, viola och bas D-dur (Wq 94)
H 539. Kvartett för klaver, flöjt, viola och bas G-dur (Wq 95)
H 540. Sonat för ett instrument och klaver E-dur (brottstycke)
H 541. Violasonat G-dur (ej bevarad)

Eventuellt autentiska verk
H 542. Violinsonat A-dur
H 542.5. Flöjtsonat g-moll (=BWV 1020)
H 543. Violinsonat B♭-dur
H 544. Violinsonat E-dur

Ej autentiska verk
H 545. Flöjtsonat Ess-dur (=BWV 1031)
H 546. Pianotrio C-dur
H 547. Pianotrio G-dur

Solosonater

Autentiska verk
H 548. Flöjtsonat G-dur (Wq 134)
H 549. Oboesonat g-moll (Wq 135)
H 550. Flöjtsonat G-dur (Wq 123)
H 551. Flöjtsonat e-moll (Wq 124)
H 552. Flöjtsonat B♭-dur (Wq 125)
H 553. Flöjtsonat D-dur (Wq 126)
H 554. Flöjtsonat G-dur (Wq 127)
H 555. Flöjtsonat a-moll (Wq 128)
H 556. Flöjtsonat D-dur (Wq 129)
H 557. Cellosonat g-moll (Wq 138) (ej bevarad)
H 558. Viola da gambasonat C-dur (Wq 136)
H 559. Viola da gambasonat D-dur (Wq 137)
H 560. Flöjtsonat B♭-dur (Wq 130)
H 561. Flöjtsonat D-dur (Wq 131)
H 562. Sonat för flöjt solo a-moll (Wq 132)
H 563. Harpsonat G-dur (Wq 139)
H 564. Flöjtsonat G-dur (Wq 133)

Eventuellt autentiska verk
H 564.5. Flöjtsonat C-dur (=BWV 1033)
H 565. 2 Flöjtsonater G-dur och h-moll (en av dem är av Schaffrath, oklart vilken)
H -. Sonat för luta, "Sautschek"

Triosonater

Autentiska verk
H 566. Triosonat för violin, viola och bas, komponerad samarbete med J.S.Bach (ej bevarad)
H 567. Triosonat h-moll (Wq 143)
H 568. Triosonat G-dur (Wq 144)
H 569. Triosonat d-moll (Wq 145)
H 570. Triosonat A-dur (Wq 146)
H 571. Triosonat C-dur (Wq 147)
H 572. Triosonat a-moll (Wq 148)
H 573. Triosonat C-dur (Wq 149)
H 574. Triosonat G-dur (Wq 150)
H 575. Triosonat D-dur (Wq 151)
H 576. Triosonat F-dur (Wq 154)
H 577. Triosonat e-moll (Wq 155)
H 578. Triosonat B♭-dur (Wq 161:2)
H 579. Triosonat c-moll (Wq 161:1)
H 580. Triosonat E-dur (Wq 162)
H 581. Triosonat G-dur (Wq 152)
H 582. Triosonat a-moll (Wq 156)
H 583. Triosonat G-dur (Wq 157)
H 584. Triosonat B♭-dur (Wq 158)
H 585. Sinfonia a tre voce för 2 violiner och bas D-dur
H 586. Triosonat G-dur (Wq 153)
H 587. Triosonat B♭-dur (Wq 159)
H 588. Triosonat F-dur (Wq 163)
H 589. Triosonat F-dur
H 590. Triosonat d-moll (Wq 160)

Eventuellt autentiska verk
H 590.5. Triosonata för flöjt, violin och bas G-dur (=BWV 1038)
H 591. Triosonat E-dur
H 592. Triosonat c-moll
H 593. Triosonat Ess-dur (även tillskriven Graun (GraunWV D:XV:146))
H –. Pastoral för oboe, fagott och generalbas a-moll

Tvivelaktiga verk
H 595. Triosonat G-dur 
H 596. Triosonat F-dur (d-moll?)
H 597. Triosonat F-dur (troligen av Wilhelm Friedemann Bach)

Övrig kammarmusik

Autentiska verk
H 598. Duo för flöjt och violin e-moll (Wq 140) G dur?
H 599. Duo för violiner d-moll (Wq 141). Ej bevarad
H 600. 12 stycken för 2 eller 3 stämmor (Wq 81)
H 601. 2 menuetter för orkester C-dur (Wq 192)
H 602. Menuett D-dur (Wq 189:1)
H 603. Menuett D-dur (Wq 189:2)
H 604. Polonäs D-dur (Wq 190:1)
H 605. Polonäs a-moll (Wq 190:3)
H 606. Menuett D-dur (Wq 189:8)
H 607. Polonäs G-dur (Wq 190:2)
H 608. Polonäs D-dur (Wq 190:4)
H 609. Polonäs C-dur (Wq 190:5)
H 610. Duo för två cembali B♭-dur (Wq 115:1)
H 611. Duo för två cembali F-dur (Wq 115:2)
H 612. Duo för två cembali a-moll (Wq 115:3)
H 613. Duo för två cembali Ess-dur (Wq 115:4)
H 614. Marsch för blåsare D-dur (Wq 185:1)
H 615. Marsch för blåsare C-dur (Wq 185:2)
H 616. Marsch för blåsare F-dur (Wq 185:3)
H 617. Marsch för blåsare G-dur (Wq 185:4)
H 618. Marsch för blåsare Ess-dur (Wq 185:5)
H 619. Marsch för blåsare D-dur (Wq 185:6)
H 620. 2 stycken för blåsare (Wq 186). Ej bevarade
H 621. "Marcia für die Arche", för 3 trumpeter och pukor C-dur (Wq 188)
H 622. Menuett G-dur (Wq 189:3)
H 623. Menuett G-dur (Wq 189:4)
H 624. Menuett G-dur (Wq 189:5)
H 625. Menuett F-dur (Wq 189:6)
H 626. Menuett D-dur (Wq 189:7)
H 627. Polonäs A-dur (Wq 190:6)
H 628. 12 stycken för 2 eller 3 stämmor (Wq 82)
H 629. Sonat för blåsare D-dur (Wq 184:1)
H 630. Sonat för blåsare F-dur (Wq 184:2)
H 631. Sonat för blåsare G-dur (Wq 184:3)
H 632. Sonat för blåsare Ess-dur (Wq 184:4)
H 633. Sonat för blåsare A-dur (Wq 184:5)
H 634. Sonat för blåsare C-dur (Wq 184:6)
H 635. 30 stycken för mekanisk orgel (Wq 193)
H 636. Duo för klarinetter C-dur (Wq 142)
H 637. 2 marscher för blåsare (Wq 187)
H 638. 2 menuetter för orkester (Wq 191)
H –. Marsch för trumpet, 2 oboer och fagott Ess dur

Tvivelaktiga verk
H 639. Fantasi över "Jesu meines Lebens Leben", för oboe och orgel
H 640. 3 sonater för flöjt och violin
H 641. Divertimento D-dur
H 642. Divertimento G-dur

Ej autentiska verk
H 643. Sonat för glasharmonika och cello C-dur
H 644. 3 Triosonater D-dur, Ess-dur, G-dur (av Johann Christian Bach)
H 645. Kvintett C-dur (av Johann Christian Bach)
H 646. Frühlings-Erwachen för 2 violiner och klaver (förfalskning)
H 647. Adagio för stråkorkester h-moll (förfalskning)

Symfonier

Autentiska verk
H 648. Symfoni G-dur (Wq 173)
H 649. Symfoni C-dur (Wq 174)
H 650. Symfoni F-dur (Wq 175)
H 651. Symfoni D-dur (Wq 176)
H 652. Symfoni e-moll (Wq 177)
H 653. Symfoni e-moll (Wq 178). Variant av ovanstående verk
H 654. Symfoni Ess-dur (Wq 179)
H 655. Symfoni G-dur (Wq 180)
H 656. Symfoni F-dur (Wq 181)
H 657. Symfoni G-dur (Wq 182:1)
H 658. Symfoni B♭-dur (Wq 182:2)
H 659. Symfoni C-dur (Wq 182:3)
H 660. Symfoni A-dur (Wq 182:4)
H 661. Symfoni h-moll (Wq 182:5)
H 662. Symfoni E-dur (Wq 182:6)
H 663. Symfoni D-dur (Wq 183:1)
H 664. Symfoni Ess-dur (Wq 183:2)
H 665. Symfoni F-dur (Wq 183:3)
H 666. Symfoni G-dur (Wq 183:4)

Eventuellt autentiska verk
H 667. Symfoni G-dur

Tvivelaktiga och ej autentiska verk
H 668. Ca 20 symfonier

Kyrklig vokalmusik

Oratorier och passioner

Liturgisk kyrkomusik

Kyrkokantater och kyrkliga tillfällighetsverk

Världslig vokalmusik

Världsliga arior, kantater och körverk

Sånger, motetter och koraler
BR-CPEB H 3–H 670-684–Wq 199 = Oden mit Melodien

BR-CPEB H 1–H 686–WQ 194 = Geistliche Oden und Lieder mit Melodien

BR-CPEB H 4–H 696–Wq 195 = Zwölf geistliche Oden und Lieder als ein Anhang zu Gellerts geistlichen Oden und Liedern mit Melodien

BR-CPEB H 38–H 700ff–Wq 200 = Neue Lieder-Melodien

BR-CPEB 24–H 733–Wq 196= Cramers übersetzte Psalmen mit Melodien

BR-CPEB H 31–H 749–Wq 197 = Sturms geistliche Gesänge mit Melodien, Erste Sammlung

BR-CPEB H 34–H 752–Wq 198 = Sturms geistliche Gesänge mit Melodien, Zweite Sammlung

BR-CPEB 37–H 764–Wq 202:N = sånger för frimurarlogen i Hamburg

BR-CPEB 55–H842 = Koralmelodier för Wernigerodes sångbok

BR-CPEB H 59–H 781–Wq 203 = sånger i Neue Hamburgische Gesangbuch

BR-CPEB 57–H (844:2) = koralmelodier för tyska kyrkan i Köpenhamn

Didaktiska verk
 H 867. Miscellanea Musica (Wq 121)
 H 868. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (Wq 254)
 H 869. Einfall einen doppelten Contrapunct der Octave (Wq 257)
 H 870. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen II (Wq 255)
 H 872. Gedanken eines Liebhabers der Tonkunst über Herrn Nichelmanns Tractat
 H 873. Von der Fingersetzung (Wq 256)
 H 874. Kurze Anweisung zum Generalbass (Wq 258)
 H 875. Anleitung so viel Walzer man will mit Würfeln zu componieren

Referenser

Källor

 (finns även i senare utgåvor)

Internet
https://cpebach.org/ med bl.a. nedladdningasbara noter

https://www.bach-digital.de med detaljerad information om verk av medlemmarna i familjen Bach

https://www.vmii.org/cpe-bach-works?r=%2F&ref=bc

Vidare läsning
  (finns även i engelsk översättning)

Bach, Carl Philip Emanuel